Il doppio del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Donald Johnson e Francisco Montana 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (finale)

 Patrick Galbraith /  Brett Steven (semifinali)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (semifinal)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998